Хлебозавод:

 Хлебозавод — промышленное предприятие, основным видом продукции которого является хлеб и хлебобулочные изделия.
 Хлебозавод — село в Прокопьевском районе Кемеровской области.